Maple Bay può riferirsi a:

 Canada
Maple Bay – comunità marittima nella provincia della Columbia Britannica
 Stati Uniti d'America
Maple Bay – area non incorporata nella Godfrey Township, nella parte centrale della Contea di Polk, nello stato federato del Minnesota